Seznam korpusov z zaporedno številko 62.

Seznam 
 Pehotni
 62. strelski korpus (ZSSR)
 62. korpus (Wehrmacht)
 62. rezervni korpus (Wehrmacht)

Glej tudi